W sezonie 2013/14 drużyna piłkarzy Dinama Moskwa występowała w Priemjer-Lidze oraz Pucharze Rosji. Był to 91. sezon w historii klubu.

Skład

Mecze

Tabela ligowa 

 

|}

Uwagi 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach
2013 w Rosji
2014 w Rosji